Суперкуп Аустрије у кошарци је утакмица у којој се надмећу првак Првенства Аустрије и победник Купа Аустрије из претходне сезоне. Уколико је исти тим освојио оба такмичења, супротставља му се финалиста првенства.

Досадашња издања

Успешност клубова

Спољашње везе 

 Званичан сајт Бундеслиге Аустрије

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Аустрији